

Бретулень () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Мірослава.

Бретулень () — село у Ніспоренському районі.